Жан-Антуа́н Клод Шапта́ль (; 4 июня 1756, Сен-Пьер-де-Ногаре — 30 июля 1832, Париж) — французский химик и государственный деятель; министр внутренних дел Франции (1800—1804), граф Шантелу.

Член Парижской академии наук, иностранный почётный член Петербургской академии наук (1820), иностранный член Лондонского королевского общества (1825).

Биография 

Жан-Антуан Шапталь граф Шантелу получил медицинское образование и занимался врачебной практикой и преподаванием химии в медицинской школе в городе Монпелье.

Сразу стал на сторону французской революции, и в 1791 году принял личное участие в штурме местной цитадели.

В 1793 году Шапталь выпустил брошюру «Dialogue entre un Montagnard et un Girondin», где прославлял жирондистов.

В 1793 году по рекомендации Антуана де Фуркруа комитетом общественного спасения ему было поручено заведование селитряным (пороховым) заводом в Париже; здесь ему удалось изобретением простого способа усилить производство пороха, в котором очень нуждалось революционное правительство.

В 1794 году учёный вернулся в Монпелье, где получил кафедру химии и в 1798 году сделан членом Института.

В 1800 году Жан-Антуан Шапталь был назначен министром внутренних дел Франции. На этом посту он всячески стремился покровительствовать промышленности и торговле; содействовал также улучшению путей сообщения.

В 1804 году он вышел в отставку, разойдясь с Наполеоном по вопросу о свекловичном сахаре (учёный отказался по требованию Наполеона, покровительствовавшего из-за политических мотивов свекловичному сахару, признать и засвидетельствовать, что свекловичный сахар лучше тростникового).

Во время Ста дней Шапталь был назначен директором управления торговли и мануфактур

В своих научных трудах он главным образом занимается прикладной химией; им был выдвинута идея, что минеральные вещества почвы являются возбудителями, «в том именно предположении, что известь, зола, примешанные к перегною, возбуждают его деятельность, превращают его скорее и лучше в растворимые питательные соки. Это название и приписываемое к нему понятие введено в науку Шапталем».

В 1893 году его правнуком были изданы мемуары «Souvenirs sur Napoléon».

Память 

 В честь учёного был назван род многолетних цветковых растений Chaptalia (рус. Шапталия).
 Изобретённый им способ улучшения вина называется «шаптализация».
 Имя «Chaptal» помещено в список из 72 имён наиболее выдающихся французских учёных и инженеров XVIII—XIX веков, на первом этаже Эйфелевой башни.

Титулы 
 Граф Шапталь и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 26 апреля 1808 года в Байонне).

Избранная библиография 

 «Chimie appliquée aux arts» (1806, 1827);
 «Chimie appliquée à l’agriculture» (Париж, 1823, 1829);
 «Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France».
 «Souvenirs sur Napoléon» (1893).

Часть его трудов были напечатаны в «Annales de chimie» (под его редакцией).

Примечания

Ссылки 

 Jean-Antoine Chaptal 

Родившиеся в департаменте Лозер
Министры внутренних дел Франции
Медики по алфавиту
Медики XVIII века
Медики XIX века
Медики Франции
Химики по алфавиту
Химики XVIII века
Химики XIX века
Химики Франции
Члены Охранительного сената
Члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Список учёных и инженеров на Эйфелевой башне
Члены Парижской медицинской академии
Графы Империи (Франция)